Екатери́на Миха́йлова:
 Михайлова, Екатерина (род. 1958) — болгарская поп-певица, участница дуэта «Ритон».
 Михайлова, Екатерина (Катя Самбука, род. 1991) — российская певица, актриса, фотомодель и телеведущая.
 Михайлова, Екатерина Илларионовна (Дёмина, 1925—2019) — санинструктор Второй мировой войны, Герой Советского Союза.
 Михайлова, Екатерина Львовна (род. 1964) — российский режиссёр-мультипликатор.